Il singolare del Chennai Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Byron Black era il detentore del titolo.

Jérôme Golmard ha battuto in finale Markus Hantschk 6-3, 6-7 (6-8), 6-3.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Cédric Pioline (semifinali)
 n/a
  Jérôme Golmard (campione)

 Byron Black (primo turno) 
 Laurence Tieleman (primo turno) 
 Ronald Agénor (secondo turno) 
 Andreas Vinciguerra (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chennai Open 2000
ATP Tour 2000